Името Невестино носят три български села:

 Невестино (област Бургас)
 Невестино (област Кърджали)
 Невестино (област Кюстендил)

и една община
 Невестино (община)